Vital – pierwszy album koncertowy brytyjskiego zespołu z nurtu rocka progresywnego Van der Graaf Generator wydany w 1978 r. Nagranie pochodzi z koncertu zespołu w londyńskim klubie The Marquee. W 2005 r. ukazała się zremasterowana wersja płyty, do której dołączono drugi CD z utworami dodatkowymi.

Lista utworów

Wersja oryginalna

Wersja 2005

CD 1

CD 2

Twórcy 
 Peter Hammill – śpiew, fortepian, gitary
 Graham Smith – skrzypce
 Charles Dickie – wiolonczela, pianino elektryczne, syntezator
 David Jackson – saksofon altowy, saksofon tenorowy
 Nic Potter – gitara basowa
 Guy Evans – instrumenty perkusyjne

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 1978
Albumy Van der Graaf Generator
Albumy koncertowe
Albumy Charisma Records